

События 

 Консулы Луций Флавий Сильва Ноний Басс и Луций Азиний Поллион Веррукоз.
 Марк Ульпий Траян становится квестором
 81-96 — Император Рима Домициан (51, 24.10-96, 18.9 (16.9)), Тит Флавий, второй сын Веспасиана.

Скончались 
 13 сентября — Тит Флавий Веспасиан, римский император.
 13 сентября - Клавдия Прокула, жена Понтия Пилата.
 Гай Юлий Ювенал - римский политический деятель второй половины I века.
 Луций Флавий Сильва Ноний Басс - древнеримский политический деятель.

См. также